Port lotniczy Chanty-Mansyjsk
 Pamięć wysoka